BXV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Breiddalsvik (Islanda)